Кюссак () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Верхня В'єнна
 Кюссак () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Канталь